Wabasso är ett släkte av spindlar som beskrevs av Alfred Frank Millidge 1984. Wabasso ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Täckvävarspindlar
Wabasso